John James "Jack" McGrath (8. říjen 1919, Los Angeles - 6. listopad 1955, Phoenix) byl americký automobilový závodník.

Kompletní výsledky ve formuli 1

Výsledky z AAA šampionátu 

Američtí piloti F1
Narození v roce 1919
Úmrtí v roce 1955
Muži
Narození 8. října
Úmrtí 6. listopadu
Narození v Los Angeles
Úmrtí ve Phoenixu